ARG steht für:
 Aerolíneas Argentinas (ICAO-Code), eine argentinische Fluggesellschaft
 Alternate Reality Game
 American Record Guide, Musikzeitschrift
 Amphibious Ready Group, eine Gruppe von Kampfschiffen mit Flugzeugträger, siehe Flugzeugträgerkampfgruppe #Amphibious Ready Group der US Navy
 Arbeitsruhegesetz, ein österreichisches Bundesgesetz
 Archiv für Reformationsgeschichte, eine internationale theologische Zeitschrift
 Archiv für Religionsgeschichte, eine theologische Zeitschrift
 Argentinien, Ländercode (nach ISO 3166)
 Atheistische Religionsgesellschaft in Österreich, siehe Atheistische Organisationen in Österreich#Atheistische Religionsgesellschaft in Österreich
 Aufbaurealgymnasium, Schulform in Österreich, siehe Aufbaugymnasium #Österreich: Aufbaugymnasium und Aufbaurealgymnasium
 Ausschuss für die Rückführung der Glocken, Deutschland nach dem 2. Weltkrieg
 Ethylene-Pipeline ARG (vormals Aethylen-Rohrleitungsgesellschaft), ein Pipeline-Betreiber

A.R.G. steht für:
 A.R.G., finnische Thrash-Metal-Band

AR-G steht als Abkürzung für:
 Santiago del Estero (Provinz), argentinische Provinz nach ISO 3166-2

ArG steht als Abkürzung für:
 Arbeitsgesetz, ein Schweizer Bundesgesetz

Arg steht für:
 Arg (Kabul), Palast
 Argentum, Silber
 Arginin, proteinogene α-Aminosäure

arg steht für:
 arg max, eine in der Analysis (Mathematik) verwendete Funktion
 arg(z), der Polarwinkel der komplexen Zahl, siehe Komplexe Zahl #Polarform
 der Sprachcode für das Aragonesische in den ISO-Standards 639-2 und 639-3

Siehe auch:
 Arge
 Argue

Abkürzung